Konietzny ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Konietzny (* 1984), deutscher Journalist
 Heinrich Konietzny (1910–1983), deutscher Musiker und Komponist
 Margarete Stahl-Konietzny, deutsche Harfenistin
 Oliver Konietzny (* 1987), deutscher Schauspieler